Lewan steht für:
 Lewan (Vorname), georgischer männlicher Vorname

Lewan ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Lewan (1925–2012), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Rechtsberater und Autor
 Taylor Lewan (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Levan